Slovo mezník může znamenat:
 objekt označující hranici území, například pozemku, panství, státu atd. 
 zvratová, mezní či velmi významná situace, čin, stav apod.

Příjmení Mezník (o původu srov. také) nosí či nosilo více osobností:
 Alois Mezník  (1911–1942) – příslušník 311. československé bombardovací perutě RAF
 Antonín Mezník (1831–1907) – český právník a politik
 Bořek Mezník (1974-2023) – český básník
 Friedrich „Fritz“ Meznik (1908–1989) – rakouský právník a novinář, příslušník francouzského hnutí odporu
 Ivan Mezník (* 1942) – český matematik
 Jaroslav Mezník (politik) (1884–1941) – český politik, otec historika Jaroslava Mezníka
 Jaroslav Mezník (1928–2008) – český historik, syn politika Jaroslava Mezníka

Odkazy

Reference

Související články 
 námezník
 hraniční kámen
 označník

Externí odkazy 
 
 


Rozcestníky - příjmení